Клайбер — немецкая фамилия

Известные носители 
 Клайбер, Гюнтер (1931—2013) — партийно-государственный деятель ГДР.
 Клайбер, Карлос (1930—2004) — австрийский дирижёр, сын Э. Клайбера.
 Клайбер, Шон (род. 1994) — нидерландский футболист, защитник клуба «Утрехт».
 Клайбер, Эрих (1890—1956) — австрийский дирижёр.